Relação de barragens do Brasil, incluindo usinas hidrelétricas, pequenas centrais hidrelétricas, barragens para abastecimento de água, de regularização de vazão e de contenção de rejeitos de mineração.

Ligações externas 
 Mapa completo com todas as barragens do Brasil - Agência Nacional de Águas

Barragens